Tauffkirchen ist der Familienname folgender Personen:

 Alois von Tauffkirchen (1753–1836), bayerischer General der Kavallerie
 Carl von Tauffkirchen-Guttenburg (1826–1895), deutscher Diplomat
 Isabella Gräfin von Tauffkirchen-Engelberg (1808–1855), Münchener Adlige

Siehe auch:
 Taufkirchen (Adelsgeschlecht)